Salin ist der Name

 eines nordamerikanischen Indianerstammes, siehe Salin (Volk)
 Zaliny (Salin), Ortsteil von Ledenice, Tschechien

Salin ist der Familienname folgender Personen:
 Ari Salin (* 1947), finnischer Hürdenläufer
 Carl Bernhard Salin (1861–1931), schwedischer Archäologe
 Edgar Salin (1892–1974), deutscher Hochschullehrer an der Universität Basel als Professor für Nationalökonomie
 Édouard Salin (1889–1970), französischer Archäologe
 Holger Salin (1911–1943 oder 1944), finnischer Fußballspieler
 Pascal Salin (* 1939), französischer Ökonom
 Riitta Salin (* 1950), finnische Leichtathletin
 Romain Salin (* 1984), französischer Fußballspieler
 Sasu Salin (* 1991), finnischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Kasper-Salin-Preis
 Pigeonnier du Salin
 Salins
 Sahlin